est une locution anglaise signifiant « guerrier dragon ». Cela peut faire référence à :
 , la série de jeux vidéo  appelée ainsi en Amérique du Nord jusqu'en 2005, jusqu'à  , série qui prend dans le monde entier le nom utilisé dans les autres zones (Europe et Japon),  ;
 , un jeu de rôle sur table de  Dave Morris et Oliver Johnson (1985), voir Les Terres de Légende.